Geografia:
 Aunay-en-Bazois, un municipi de la regió francesa de Borgonya.
 Aunay-les-Bois, un municipi de la Baixa Normandia (França)
 Aunay-sous-Aneau, un municipi de la regió Centre (França)
 Aunay-sous-Crécy, un municipi de la regió Centre.
 Aunay-sur-Odon, un municipi de la Baixa Normandia.
 Saint-Georges-d'Aunay, un municipi de la Baixa Normandia.
 Saint-Germain-d'Aunay, un municipi de la Baixa Normandia.

 Història:
 Vescomtat d'Aunay, vescomtat feudal.

 Arquitectura:
 Castell de Saint-Aunay, un castell situat al Llenguadoc-Rosselló.